Deshler ist der Name von

 James Deshler (1833–1863), Brigadegeneral der Konföderierten im Sezessionskrieg

zweier Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deshler (Nebraska)
 Deshler (Ohio)

Sonstiges:
 Deshler Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Deschler